Huculi – grupa etniczna
 Koń huculski – rasa konia domowego